Сезон 1936—1937 у Національній лізі — 40-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Результати

Плей-оф 
Матч за збереження права виступати наступного сезону в Національній лізі

|}

Матч за право виступати наступного сезону в Національній лізі

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1937
Швейцарія
Швейцарія